Lohbergtunnel ist die Bezeichnung folgender Tunnel:
 Lohbergtunnel (Schnellfahrstrecke Hannover–Würzburg), ein Bahntunnel in Nordhessen
 Lohbergtunnel (Straßentunnel), ein Straßentunnel in Südhessen